Байка́л — посёлок в Пограничном районе Приморского края России. Входит в состав Пограничного городского поселения.

География 
Посёлок находится в юго-западной части Приморского края, в 12 км от российско-китайской границы. Расположен в пади Поперечной. Близ посёлка протекает река Байкал (бывшая Джуниха), приток реки Золотой.

Средняя высота населённого пункта над уровнем моря — 280 метров, однако вокруг находятся вершины Лысуха, Гладуха, Козьи Рожки, Фёдоровка, Командирская, Верхняя Каменушка, Кочевная, Глухая и другие, высота многих из них превышает 600 м.

Транспортное сообщение посёлка — дорога до села Софье-Алексеевского.

История 
Годом возникновения посёлка считается 1957 год. Однако задолго до этой даты здесь базировалась военная часть, имевшая позывной «Байкал». Отсюда и образовалось название посёлка, в 1972 году ставшее и названием текущей рядом реки.

В 1958 году к военному городку добавились корпуса трёх отделений краевой психоневрологической больницы № 2.

День посёлка отмечается 12 июня.

Население 

Численность населения по состоянию на 2010 год составляла 49 человек.

Климат

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пограничного района